Marinara peut faire référence à :
 la sauce marinara, spécialité italienne ;
 la pizza marinara, spécialité italienne ;
 , série télévisée philippine ;
  (née en 1968), actrice et mannequin brésilienne ;
 , roman italien de 1975.

Voir aussi